La contea di Gloucester è una contea del Nuovo Brunswick, Canada di 77.792 abitanti, che ha come capoluogo Bathurst.

Suddivisioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Contee del Nuovo Brunswick